St. John’s Evangelical Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John’s Evangelical Lutheran Church (New Jersey), ID-Nr. 82003301
 St. John’s Evangelical Lutheran Church (New York City), ID-Nr. 01001437
 St. John’s Evangelical Lutheran Church (Clark County, Ohio), ID-Nr. 06000485
 St. John’s Evangelical Lutheran Church (Muskingum County, Ohio), ID-Nr. 80003189
 St. John’s Evangelical Lutheran Church (Pennsylvania), ID-Nr. 78002350
 St. John’s Evangelical Lutheran Church (Texas), ID-Nr. 93000100